IDA eller Ida har flere betydninger:

 Ida – et pigenavn der stammer oldhøjtysk
 Ida – bjerg fra den græske mytologi
 Ingeniørforeningen i Danmark – IDA, en interesse- og fagforening for danske ingeniører
 (243) Ida – asteroide

el:Όρος Ίδη